Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1964 celebrats a la ciutat d'Innsbruck (Àustria) es disputà una prova de biatló de 20 quilòmetres en categoria masculina, sent la segona vegada que aquest esport formava part del programa oficial dels Jocs.

La prova es realitzà el dia 4 de febrer de 1964 a les instal·lacions d'Innsbruck.

Comitès participants 
Participaren un total de 51 biatletes de 14 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Resultats 

NF: no finalitzà

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Biatló 1964 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 1964
Biatló als Jocs Olímpics